Jean Moreau ist der Name folgender Personen:

* Jean Moreau (Kabarettist) (1876–1952), deutscher Kabarettist
 Jean Moreau (Politiker) (1888–1972), französischer Politiker
 Jean Moreau (Tennisspieler), belgischer Tennisspieler

 Jean-Jacques Moreau (* 1947), französischer Schauspieler
 Jean-Luc Moreau (* 1937), französischer Linguist
 Jean-Michel Moreau (1741–1814), französischer Zeichner und Kupferstecher 
 Jean-Victor Moreau (1763–1813), französischer Feldherr

Siehe auch:
 Jeanne Moreau (1928–2017), französische Schauspielerin